Der Kremlin Cup 2004 war ein Tennisturnier, welches vom 29. September bis 5. Oktober 2004 in Moskau stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Wien die BA-CA TennisTrophy und in Metz die Open de Moselle gespielt. Das Turnier in Wien gehörte dabei zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Metz und Moskau zur niedriger dotierten International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Taylor Dent, der in diesem Jahr nicht erneut antrat. Der an Position 8 gesetzte Lokalmatador Nikolai Dawydenko setzt sich in diesem Jahr durch; im Finale schlug er den Briten Greg Rusedski in drei Sätzen. Er gewann den zweiten Titel der Saison sowie den vierten Titel seiner Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Mahesh Bhupathi und Maks Mirny, traten dieses Jahr nicht zusammen an. Mirny trat mit seinem Partner Marat Safin traten nicht zur Viertelfinalpartie an, während Bhupathi mit Jonas Björkman als Nummer 1 der Setzliste im Finale den Russen Igor Andrejew und Nikolai Dawydenko unterlag. Damit gewann Dawydenko die Titel beider Konkurrenzen. Sie gewannen jeweils ihren ersten Titel im Doppel, für Andrejew blieb es auch der einzige.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski